Marsilio – nome di persona maschile
 Marco Marsilio – politico italiano
 Marsilio – personaggio del ciclo carolingio
 Marsilio Editori – casa editrice italiana